La rue des Petits-Pères peut faire référence à :
 la rue des Petits-Pères à Paris, en France ;
 la rue des Petits-Pères à Lyon, ancienne voie lyonnaise qui constitue la partie centrale de la rue des Tables-Claudiennes.